Никодим Српски може бити:

 Никодим I Српски, српски православни светитељ и архиепископ (1317-1324)
 Никодим II Српски, српски православни патријарх (1445-1455)

Види још
 Свети Никодим (вишезначна одредница)